Survivre est l'objet du survivalisme
 Survivre, film sorti en 1923.
 Survivre, film islandais de Baltasar Kormákur sorti en 2012.
 Survivre, épisode de Prison Break.
 Survivre, film américain réalisé par Matt Eskandari, sorti en 2020.
 Survivre, le nom original de l'association Survivre et vivre

Voir aussi